L'édition 2021 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 19 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, de l'Américain Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Norvégien Casper Ruud et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Gilles Simon, Pierre-Hugues Herbert, Jo-Wilfried Tsonga, Salvatore Caruso, Federico Gaio et Thiago Monteiro.

Lauréats 
L'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  sur terre battue et le  à Barcelone.

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Kevin Krawietz et Horia Tecău. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Barcelone
Sport en Espagne en 2021
Tennis en avril 2021